Межиречка — название населённых пунктов на Украине:

 Межиречка — село в Коростенском районе Житомирской области.
 Межиречка — село в Радомышльском районе Житомирской области.
 Межиречка — село в Романовском районе Житомирской области.
 Межиречка — село в Голованевском районе Кировоградской области.